Стрельцо́в (Стрельцо́ва) — російське прізвище. Відомі носії:

Стрєльцов

В 
 Стрєльцов Віталій Дмитрович (*1952) — український театральний діяч.

Е 
 Стрєльцов Едуард Анатолійович(1937–1990) — радянський футболіст.

М 
 Стрєльцов Микола Костянтинович (1890–1937) — старшина Армії УНР.

Див. також 
 Стрельцов